Граф Влади́мир Евста́фьевич Ре́йтерн, барон Нолькен (; 1851—1917) — курляндский губернский предводитель дворянства, член Государственного совета по выборам, егермейстер.

Биография 
Происходил из баронского рода Нолькен. Родился  года в родовом имении Каверсхоф Лифляндской губернии. Сын губернского предводителя дворянства барона Густава Георгиевича Нолькена (1815—1879); мать — Юлия Христофоровна, урождённая Рейтерн (1816—1893), сестра министра финансов Михаила Христофоровича Рейтерна.

По окончании Александровского лицея 22 мая 1871 года поступил на службу в Государственную канцелярию по департаменту государственной экономии. В 1874 году был назначен старшим помощником делопроизводителя канцелярии. Проживая в Петербурге в доме своего дяди, имел возможность познакомиться со многими государственными деятелями того времени.

В 1879 году, после смерти своего отца, получил в наследство большое майоратное имение «Ringen» в Курляндской губернии и оставил службу, чтобы заняться сельским хозяйством в этом имении. В 1880-е годах начал службу по выборам. Состоял уездным предводителем дворянства, а также почётным мировым судьей по Виндаво-Гольдингенскому (1895—1904) и Митаво-Баускому (1904—1912) округам.

После смерти своего дяди М. Х. Рейтерна в 1890 году, Владимир Евстафьевич Нолькен получил титул граф Рейтерн, с правом передачи его старшему сыну в роду.

29 марта 1906 года единогласно избран членом Государственного совета от съезда землевладельцев Курляндской губернии, в  — переизбран. Входил в группу центра, в 1906—1907 годах был членом её бюро. Состоял членом финансовой и законодательных предположений комиссий. В 1912 году выбыл из состава Госсовета за окончанием срока полномочий.

В 1908 году был удостоен придворного звания «в должности гофмейстера»; 12 марта 1909 года был избран Курляндским губернским предводителем дворянства и состоял в этой должности до Февральской революции; 30 июля 1909 года произведен в действительные статские советники, а 6 декабря того же года пожалован в егермейстеры.

Был награждён орденами Св. Анны 2-й степени (1902) и Св. Станислава 1-й степени (1912), имел медали «в память коронации императора Николая II» и «в память 200-летия Полтавской битвы».

Умер 12 ноября 1917 года в Стокгольме.

Семья
С 18 апреля 1881 года был женат на Юлии фон Бах; в их браке родилось шестеро детей.

Источники 
 Государственный совет. — , 1907. — С. 165.
 Граф Рейтерн Бар. Нолькен // Список гражданским чинам первых трёх классов. Исправлен по 1 сентября 1914 года. — , 1914. — С. 466.
 Граф Рейтерн Бар. Нолькен // Список гражданским чинам IV класса. Исправлен по 1-е cентября 1909 года. — : Тип. Правительствующего сената, 1909. — С. 1886.
 Государственный совет Российской империи: 1906—1917. — : РОССПЭН, 2008. — С. 223.

Выпускники Александровского лицея
Курляндские губернские предводители дворянства
Члены Государственного совета Российской империи
Владимир
Обладатели звания «в должности гофмейстера»
Егермейстеры (Российская империя)
Балтийские немцы